Brigittakirche (auch Birgittakirche oder Brigidakirche) steht für eine Kirche oder Kapelle, die meist nach der Heiligen Brigida von Kildare (K) oder der Heiligen Birgitta von Schweden (S) benannt sind.

Deutschland 
 Filialkirche St. Brigida, Oberstadtfeld, Landkreis Vulkaneifel (K)
 St. Alto und St. Birgitta (Altomünster), Bayern (S)
 Brigida-Kapelle (Broich), Mönchengladbach (K)
 Birgitta-Kapelle Glowe, Rügen (S)
 Kapelle St. Brigida Grouven (K) 
 St. Brigida (Blumenthal), Hellenthal, Kreis Euskirchen (K)
 kath. Filialkirche St. Brigida, Hörscheid (K) 
 Brigidenkapelle, Hörscheid (K)
 St. Brigitta, Iffezheim, Landkreis Rastatt (S)
 St. Brigiden (Köln) (K)
 Brigidakapelle (Kronenburgerhütte) (K)
 St. Brigida (Legden) (K)
 St. Birgitta (Lemland) (S)
 St. Birgitta (Lübeck) (S)
 Filialkirche St. Brigitta, Neichen, Landkreis Vulkaneifel (K)
 St. Brigitta (Niederschopfheim) (K)
 St. Brigitta (Nimshuscheid) (S)
 Brigidenkapelle im Atrium des Paderborner Doms (K)
 St. Brigida (Preith) (Wehrkirche) bei Eichstätt (Bayern) (K)
 Pfarrkirche St. Brigitta, Sasbach, Ortenaukreis (K)
 St. Annen und Brigitten (Stralsund) (S)
 St. Brigitta, Suppingen im Alb-Donau-Kreis
 St. Birgitta (Unterhaching)
 St. Brigida (Venwegen) (K)
 St. Birgitta (Weiberg), Westfalen
 Pfarrkirche St. Birgid, Wiesbaden-Bierstadt, Hessen (K)

Frankreich 
 Ste-Brigitte-St-Georges (Buléon) (K)
 Protestantische Kirche Mulhausen (S)

Italien 
 Santa Brigida al Paradiso, Florenz
 Santa Brigida (Rom)

Irland 
 St. Brigid’s Church (Drum)
 St. Brigid’s Church (Geevagh)
 Cathedral Church of St. Brigid (Kildare)
 St. Brigid’s Church (Liscannor)
 St. Brigid’s Church (Stillorgan)

Österreich 
 Brigittakirche (Wien) (S)
 Brigittakapelle, Wien

Weitere 
 St Brigid’s Church, Perth, Australien
 La chapelle Sainte-Brigide (Fosses-la-Ville), Belgien
 Brigidakapelle (Eynatten), Belgien
 St Brigid’s Church (Kilbirnie), Großbritannien
 St. Birgitta (Lemland), Finnland
 Saint Brigid’s Church (Ottawa), Kanada
 St Bridget’s Church (Dalgety Bay), Schottland
 St.-Birgitta-Kapelle (Kapelludden), Öland, Schweden
 Brigittakirche (Danzig), Polen
 St. Brigid’s Roman Catholic Church (New York City), USA

Einzelnachweise 

Liste (Kirchengebäude nach Name)